Hora (dans), een volksdans
 HORA (Ede), een HerstellingsOord voor Rustbehoevende Ambtenaren in Ede
 Kutná Hora, een plaats in Tsjechië (Duits: Kuttenberg)
 Hora (geslacht), een monotypisch geslacht van pissebedden uit de familie van de Oniscidae
 Hoger onderwijs referentie architectuur, (HORA) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs.